Урош II може бити:

 Урош II Вукановић, српски велики жупан од 1145. до 1162. године
 Стефан Урош II Милутин, српски краљ од 1282. до 1321. године

Види још 
 Урош I (вишезначна одредница)
 Стефан Урош (вишезначна одредница)
 Урош Вукановић (вишезначна одредница)
 Урош Немањић (вишезначна одредница)